2-я бригада Армии Людовой «Рассвет» () — это польское партизанское соединение Армии Людовой, которое действовало в 1944 году на оккупированной нацистской Германией территории Польши.

История 
Формирование партизанской бригады началось в июле 1944 года

Основой для создания бригады стал батальон им. Холода 1-й бригады Армии Людовой имени Земли Келецкой, которым командовал капитан Тадеуш Май («Локет»). В дальнейшем, ряды бригады пополнились за счёт жителей окрестностей городов Илжа и Стараховице, а также перешедших в состав AL отрядов Армии крайовой, которыми командовали Ю. Юшкевич («Fin») и «Orzeł».

Партизанская бригада была создана в Люблинском воеводстве в соответствии с приказом Мечислава Мочара от 6 августа 1944 года и подчинялась командованию III округа AL.

Формирование бригады было завершено в августе 1944 года. Бригада состояла из штаба и двух батальонов, общая численность личного состава составляла около 300 человек.

Командиром бригады с августа по октябрь 1944 года являлся капитан Тадеуш Май («Локет»); начальником штаба - поручик Тадеуш Ленцкий («Orkan»).

В соответствии с приказом командующего III округом Армии Людовой, бригада действовала в районе Кельце — Влощова — Енджеюв, имея целью вывести из строя немецкие коммуникации (включая проходившие здесь железные дороги Кельце - Влощова, Кельце - Ченстохова и Кельце - Енджеюв).

Партизанская бригада занималась диверсиями на коммуникациях немецких войск, вела боевые действия: так, 11 августа 1944 был взорван эшелон с боеприпасами; 15 августа 1944 в местечке Скоркув было атаковано и разгромлено немецкое подразделение, строившее полевые укрепления... 

До 23 августа 1944 года 2-я бригада AL "Рассвет" пустила под откос шесть железнодорожных эшелонов и разрушила один мост, 24 августа 1944 года на перегоне Ченстохов — Кельце был подорван ещё один поезд. В результате действий бригады на железнодорожных коммуникациях в тылах немецкой 4-й танковой армии, было осложнено снабжение 4-й танковой армии в то время, когда она готовилась к обороне на Висле и вела бои за Магнушевский плацдарм.

28 августа 1944 года бригада вела бой с подразделением немецкой железнодорожной охраны в Пешокове.

29 сентября 1944 года соединение из 1500 партизан Армии Людовой, которым командовал Г. Половняк (1-я бригада AL Келецкого воеводства, 2-я бригада AL, 11-я бригада AL, часть 10-й бригады AL, а также отряд AL имени Бартоша Гловацкого) вело бой с немецкими войсками у деревни Грушка Конецкого повята Келецкого воеводства, после чего прорвалось из окружения. 2-я бригада ушла в лесной массив Секерно-Ратайе.

6 октября 1944 года в лесах Секерно-Ратайе партизанское соединение Армии Людовой (2-я бригада AL, 11-я бригада AL, часть 1-й бригады AL и отряд AL имени Бартоша Гловацкого) под командованием полковника Мечислава Мочара было атаковано немцами, но сумело отбить нападение и контратаковать.

17 октября 1944 года командир бригады Тадеуш Май был назначен заместителем командующего III округа Армии Людовой, в этот же день должность командира бригады занял Тадеуш Ленцкий.

В ночь на 27 октября 1944 года в районе селения Хотча 765 партизан (2-я бригада AL, 10-я бригада AL, 2-й батальон 1-й бригады AL Келецкого воеводства, группа деконспирированного актива ППР из окрестностей Хотчи и группа партизан "Батальонов хлопских") с боем начали прорыв через линию фронта и 28 октября 1944 года вышли в расположение советских войск.

Награды 
 За успехи в боях против немцев бригада была награждена орденом «Крест Грюнвальда» III класса.

Память 
 именем бригады названа сельская школа в Радомском повяте Мазовецкого воеводства Польши (Publiczna Szkoła Podstawowa im. II Brygady AL "Świt" w Jasieńcu Iłżeckim), которая существует до настоящего времени
 в 1967 году в Хотче на месте прорыва бригады через фронт была установлена памятная доска

Примечания

Литература 
 Waldemar Tuszyński. Walka GL i AL z transportem kolejowym okupanta // "Myśl wojskowa", № 7, 1959 
 Adam Bakalarczyk. Leśne boje. Wspomnienia oficera 2. Brygady AL "Świt". Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961 
 Brygada AL "Świt": wspomnienia partyzantów. [Opracowanie wspomnień: Zygmunt Doroba. Redaktor: Barbara Tokarska] Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970 
 Józef Bolesław Garas. Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945. Warszawa, 1971. 
 Б. Плеснярски. Культурно-просветительная и политическая деятельность революционной социалистической группы "Свит" и 2-й бригады Армии Людовой "Свит" // "Wojskowy Przegląd Historyczny", № 1, 1972
 Mieczysław Wieczorek. Armia Ludowa. Powstanie i organizacja 1944 - 1945. Warszawa, Wydawnictwo MON, 1979. ISBN 83-11-06225-0. 
 Mieczysław Wieczorek. Armia Ludowa. Działalność bojowa 1944 - 1945. Warszawa, Wydawnictwo MON, 1984. ISBN 83-11-07052-0. 
 Tadeucz Orkan-Lecki. "Przewodnik" ta inni. Ze wspomnien (Akcja zolnerzy 2 brygady AL "Swit" na pociag z transportem wojskowym) // "Za Wolność i Lud", Nr. 5, 1988. str.6

Антифашистское сопротивление в Польше
Бригады Польши
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году